imprinting (psychologia)
 imprinting (genetyka)